Ramello ima više značenja:
 Ramello, Asti
 Ramello, Verbano-Cusio-Ossola
 Ramello, Vercelli